King of My Castle — песня американского продюсера электронной музыки Криса Брэнна, записанная под его псевдонимом Wamdue Project, с вокалом . Первоначально она была выпущена в 1997 году в стиле даунтемпо, но стала мировым клубным хитом в 1999 году, когда на неё был создан ремикс продюсером Роем Мэлоуном и размещён на альбоме 1998 года «Program Yourself». Песня достигла первого номера в Billboard Hot Dance Club Songs. Также она взобралась на первое место в Великобритании, на второе в Норвегии и Нидерландах, на третье в Дании и Германии, на пятое в Австрии, на шестое во Франции и на седьмое в Швейцарии. Под неё сделаны два AMV с нарезками из аниме фильма 1995 года «Призрак в доспехах».

«King of My Castle» был переиздан в 2009 году, но был доступен на Youtube с ноября 2008 года и включал в себя новые ремиксы Ровалда Стейна, Миши Дэниэлса и Армина ван Бюрена.

Список композиций 
 CD Single
 «King Of My Castle» (Roy Malone’s King Radio Edit) — 3:40
 «King Of My Castle» (S’man’s Comin’4 Ya Castle Radio Edit) — 3:11

 Maxi CD
 «King Of My Castle» (Roy Malone’s King Radio Edit) — 3:40
 «King Of My Castle» (S’man’s Comin’4 Ya Castle Radio Edit) — 3:11
 «King Of My Castle» (Original Radio Edit) — 3:40
 «King Of My Castle» (Roy Malone’s King Mix) — 4:56
 «King Of My Castle» (S’man’s Comin’4 Ya Castle) — 7:58
 «King Of My Castle» (Beef Injection Mix) — 7:31
 «King Of My Castle» (Charles Shilling Toboggan Mix) — 6:34

Чарты и сертификаты

Чарты

Версия 2009 года

Сертификаты

Прогресс в чарте и последовательность

Примечания 

Синглы 1999 года
Синглы 2009 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs